Premier League 1994-95 var den tredje Premier League-sæson. Blackburn vandt ligaen denne sæson. Norwich City, Leicester og Ipswich rykkede ned til The Championship

Ligatabel

K = Kampe spillet;  V = Kampe vundet;  U = Kampe uafgjort;  T = Kampe tabt;  MF = Mål for;  MM = Mål imod;  P = Point

Topscorerlisten

1994-95